Donjeux je název dvou obcí ve Francii:

 Donjeux (Haute-Marne) – obec v departementu Haute-Marne
 Donjeux (Moselle) – obec v departementu Moselle